Ламбе́рт II () — имя нескольких европейских правителей:
 Ламберт II (ум. 852) — граф Нанта (843—846 и 849—851); сын Ламберта I и его первой жены Иты, муж дочери Лотаря I Ротруды. 
 Ламберт II (после 830 — 880) — герцог Сполето (как Ламберт I Сполетский, 860—871 и с 876); старший сын Аделаиды (Иты) Италийской и герцога Сполето Гвидо I, внук графа Нанта Ламберта I; участник неудачного заговора против короля Италии Людовика II (вместе с Ламбертом Лысым, 871); был дважды отлучён от церкви.
 Ламберт II, герцог Сполето и маркграф Камерино (894—898) — см. Ламберт Сполетский.
 Ламберт II Подпоясанный (ум. 1054) — граф Лувена и Брюсселя (с 1040); сын Ламберта I Бородатого и дочери Карла I Лотарингского Герберги, младший брат Генриха I де Лувен.
 Ламберт II (ум. 1054) — граф Ланса; сын Евстахия I и Матильды де Лувен, дочери Ламберта I Бородатого.